Eutaxia kan syfta på:

 Eutaxia (djur) – ett släkte insekter
 Eutaxia (växter) – ett släkte av växter